Galgenberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

 Galgenberg, Ortslagen und Flurnamen alter Hinrichtungsstätten
 Verlag am Galgenberg, ehemaliger Buchverlag in Hamburg

Ortschaften:
 Galgenberg (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Galgenberg (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Galgenberg (Hildesheim), Stadtteil von Hildesheim, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Galgenberg, Ortsteil der Stadt Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, siehe Lütte (Bad Belzig) #Galgenberg
 Galgenberg (München), Ortsbezeichnung im Münchener Stadtbezirk 3 Maxvorstadt, Bayern
 Galgenberg (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Galgenberg (Regensburg), Stadtbezirk 12 von Regensburg, Bayern
 Galgenberg (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Galgenberg (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Galgenbergsiedlung (Schipkau), Wohnplatz in Schipkau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Galgenbergsiedlung (Weißenburg), Stadtteil von Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Bauten:
 Galgenbergtunnel, Eisenbahntunnel durch den gleichnamigen Berg zwischen Leoben und Sankt Michael in der Steiermark, Österreich
 Galgenbergturm, Aussichtsturm in Spiesen-Elversberg, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Burgstall Galgenberg (Weidenberg), Burgstall bei Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Berge und Erhebungen (nach Höhe sortiert):
 Galgenberg (Böttingen) (993,8 m), in der Schwäbischen Alb bei Böttingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Langschlag) (919 m), Anhöhe in der Marktgemeinde Langschlag im Bezirk Zwettl in Niederösterreich
 Galgenberg (Bayerischer Wald, Sankt Englmar) (874 m), bei Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Galgenberg (Leoben) (791 m), in den Eisenerzer Alpen, Hausberg von Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Galgenberg (Laichingen) (779,1 m), in der Mittleren Kuppenalb (Schwäbische Alb) bei Laichingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Waldburg) (776,6 m), im Altdorfer Wald bei Waldburg (Württemberg), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Nenningen) (716,8 m), im Kalten Feld (Schwäbische Alb) bei Nenningen (Lauterstein), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Bad Ditzenbach) (714,1 m), in der Hochalb (Schwäbische Alb) bei Bad Ditzenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Rappottenstein) (690 m), Anhöhe in der Marktgemeinde Rappottenstein im Bezirk Zwettl in Niederösterreich
 Galgenberg (Gerstetten) (654,4 m), in der Heidenheimer Alb (Schwäbische Alb) bei Gerstetten, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Bayerischer Wald, Michelsneukirchen) (652,6 m), im Bayerischen Wald bei Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Galgenberg (649,7 m), im Westerwald bei Rennerod, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz; siehe Salzburger Kopf #Galgenberg
 „Galgenberg“ (šibeniční vrch) (626 m), mit gemauertem Richtplatz, bei Horní Slavkov, Okres Sokolov, Karlovarský kraj, Tschechien
 Galgenberg (Bayerischer Wald, Brennberg) (624 m), im Bayerischen Wald bei Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Galgenberg (Gefrees) (620 m), im Fichtelgebirge bei Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Galgenberg (Sankt Andreasberg) (594,3 m), im Harz bei Sankt Andreasberg (Braunlage), Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Galgenberg (Bernstein am Wald) (584 m), im Frankenwald bei Bernstein am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Galgenberg (Thiersheim) (583 m), im Fichtelgebirge bei Thiersheim, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Galgenberg (561,0 m), bei Grunau, der deutsche Name des Szybowcowa Góra (Segelflugberg), Woiwodschaft Niederschlesien in Polen 
 Galgenberg (Nagold) (560,0 m), Bergsporn unter der ehemaligen Eisberg-Kaserne bei Nagold, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Schwarzenberg) (556,6 m), im Erzgebirge bei Schwarzenberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Galgenberg (Gunderath) (554,5 m), in der Vulkaneifel bei Gunderath, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Galgenberg (Nennslingen) (544,0 m), in der Fränkischen Alb in Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Galgenberg (Hesborn) (530,4 m), in der Medebacher Bucht bei Hesborn (Hallenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Galgenberg (Obergröningen) (517,2 m), Kuppe auf der Frickenhofer Höhe bei Obergröningen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Elbingerode) (506,1 m), im Harz bei Elbingerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Galgenberg (Bohlingen) (500,9 m), bei Bohlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Dietfurt in Mittelfranken) (499,2 m), am Rand der Fränkischen Alb bei Dietfurt in Mittelfranken (Treuchtlingen), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Galgenberg (Abenberg) (450 m), bei Abenberg, Landkreis Roth, Mittelfranken, Bayern
 Galgenberg (Wellheim) (446,5 m), in der Altmühlalb (Fränkische Alb) bei Wellheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Galgenberg (Bühlertann) (430 m), bei Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Falkenstein) (425,0 m), bei Falkenstein (Niederösterreich), Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
Galgenberg (Chemnitz-Stelzendorf) (419,6 m), in Chemnitz-Stelzendorf, Chemnitz, Sachsen
 Galgenberg (Tübingen) (408,5 m), auf der Markung Tübingen, südlich der Altstadt, gelegener Berg, auf dem 1950 der Bergfriedhof eingerichtet wurde
 Galgenberg (Linz) (405 m), ursprünglicher Name des heutigen Freinbergs bei Linz, Oberösterreich
 Galgenberg (Galgenberg) (395,1 m), bei Altenstein (Maroldsweisach), Landkreis Haßberge, Bayern
 Galgenberg (Linsengericht) (393 m), im Spessart bei Biebergemünd und Linsengericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Galgenberg (Usinger Becken im Östlichen Hintertaunus) (390,8 m), im Usinger Becken (Östlicher Hintertaunus), nahe Wehrheim, Hochtaunuskreis, Hessen
Galgenberg (Chemnitz-Rabenstein) (375 m), Chemnitz-Rabenstein, Chemnitz, Sachsen
 Galgenberg (Biebergemünd) (372 m), im Spessart bei Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Galgenberg (Bladersbach) (356,1 m), in der Nutscheid bei Bladersbach (Waldbröl), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Galgenberg (Spiesen-Elversberg) (), Spiesen-Elversberg, Saarland
 Galgenberg (Schorndorf) (351,0 m), im Schurwald, in Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Oberstinkenbrunn) (346 m), in Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Galgenberg (Westlicher Hintertaunus) (322,4 m), im Östlichen Aartaunus (Westlichen Hintertaunus), bei Ohren (Hünfelden), Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Galgenberg (Erlenbach am Main) (320 m), im Spessart bei Erlenbach am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Galgenberg (Heilbronn) (312 m), in den Heilbronner Bergen bei Heilbronn, kreisfreie Stadt, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Langhecker Lahntaunus im Östlichen Hintertaunus) im Langhecker Lahntaunus oder Steinfischbacher Hintertaunus im Östlichen Hintertaunus, bei Villmar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Galgenberg (Würzburg) (272 m), in Würzburg (Stadtteil Frauenland), Bayern
 Galgenberg (Humarich) (267,6 m), im Bliesgau bei Niedergailbach, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Galgenberg (Weimar) (264 m), bei Weimar in Thüringen
 Galgenberg (Wildendürnbach) (255 m), im Weinviertel bei Wildendürnbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Galgenberg (Beverungen) (253,9 m), bei Beverungen, Landkreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Galgenberg (Neidenstein) (246 m), im Kraichgau bei Neidenstein und Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Limburger Becken) (241,8 m), im Limburger Becken, bei Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Šibeniční vrch (Galgenberg, 238 m n.m.), im Naturreservat Šibeničník bei Mikulov, Tschechien
 Galgenberg (Wetterau) (232,8 m), in der Wetterau, zwischen Fauerbach vor der Höhe und Ober-Mörlen, Wetteraukreis, Hessen
 Galgenberg (Allstedt) (226,7 m), bei Allstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Thüringen
 Galgenberg (Hörden) (207,6 m), im Schwarzwald bei Hörden (Gaggenau), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Sömmerda) (206,8 m), im Thüringer Becken bei Sömmerda, Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Galgenberg (Nieder-Mörlen) (200,0 m), in der Wetterau, bei Nieder-Mörlen, Wetteraukreis, Hessen
 Galgenberg (Grimma) (194,2 m), in Grimma, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Galgenberg (Harlingerode) (191,3 m), Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Galgenberg (Kaditzsch) (181 m), in Grimma-Kaditzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Galgenberg (Hildesheim) (172,5 m), in Hildesheim, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Galgenberg (Leipzig/Markkleeberg) (162,6 m), in kreisfreier Stadt Leipzig und Markkleeberg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Galgenberg (Halle) (136,4 m), in der kreisfreien Stadt Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Galgenberg (Seeburg) (ca. 130 m), am Süßen See bei Seeburg (Mansfelder Land), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Galgenberg (Woldegk) (ca. 128 m), südwestlich von Woldegk, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Galgenberg (Bad Freienwalde) (110 m), bei Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Galgenberg (Langerwisch) (77,7 m), im Saarmunder Endmoränenbogen bei Langerwisch, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Galgenberg (Zeuthen) (67,0 m), in Zeuthen und Wildau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Galgenberg, deutscher Name der Szubieniczna Góra (55 m), in Danzig, Polen
 Galgenberg (Bad Bevensen) (48 m), in Bad Bevensen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Galgenberg (Schlesin) (42,3 m), bei Schlesin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Galgenberg (Nennhausen) (41,9 m), bei Nennhausen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Galgenberg (Perleberg) (41 m), in Perleberg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Galgenberg (Trebbin) (39 m), in Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Galgenberg (Loddin) (24 m), in Loddin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Galgenberg (Wolin) (21 m), in Wolin in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Galgenberg (Sahlenburg) (18,5 m), bei Sahlenburg (Cuxhaven), Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Galgenberg (Vahlberg), bei Vahlberg im Landkreis Wolfenbüttel

FFH-Gebiete:
 Galgenberg bei Diedenbergen, bei Diedenbergen (Hofheim am Taunus), Main-Taunus-Kreises, Hessen
 Galgenberg und Schutterquelle, bei Wellheim, Landkreis Eichstätt, Bayern

Landschaftsschutzgebiete:
 Am Galgenberg, auf dem Galgenberg bei Gerstetten, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Landschaftsschutzgebiet, Bohlingen), auf dem Galgenberg bei Bohlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Landschaftsschutzgebiet, Sahlenburg), auf dem Galgenberg bei Sahlenburg, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Galgenberg - Frauenberg, auf dem Galgenberg (Schorndorf) bei Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Galgenberg-Kappelheck, bei Püttlingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Naturdenkmal:
 Kuppe des Frauenberges (Galgenberg), bei Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Naturschutzgebiete:
 Galgenberg und Fuchshöhlen, u. a. auf dem Galgenberg bei Seeburg, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Galgenberg-Goßberg, u. a. auf dem Galgenberg bei Altenstein (Maroldsweisach), Landkreis Haßberge, Bayern
 Galgenberg (Naturschutzgebiet, Landkreis Göppingen), auf dem Galgenberg bei Bad Ditzenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Galgenberg, Lieblingsfelsen, Scheibenberg, u. a. auf dem Galgenberg bei Hörden, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Naturschutzgebiet, Landkreis Tuttlingen), am Schönenberg bei Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Naturschutzgebiet, Alb-Donau-Kreis), auf dem Galgenberg bei Laichingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Galgenberg (Zone I und II), auf dem Galgenberg bei Bladersbach, Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Galgenberg / Auf dem Glindschen Grund, bei Marsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Galgenberg (Hallenberg), auf dem Galgenberg bei Hesborn, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Šibeničník, Naturreservat in Tschechien

Siehe auch:
 Galgebakken
 Galgenkopf